Con legge di Newton ci si può riferire a:
Secondo principio della dinamica
Legge di gravitazione universale 
legge di Newton-Stokes – la legge costitutiva lineare che definisce i fluidi newtoniani.
Legge di Newton del raffreddamento – la legge costitutiva lineare della convezione termica